Ernestville ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ernestville (Missouri), im Lafayette County
 Ernestville (Tennessee), im Unicoi County